

События 
 Основание Первого Технического института России — Санкт-Петербургского Горного университета.
 Весна — создание  в Виргинии и других колониях. Английский парламент принял «чайный закон». Движение в колониях за бойкот чая.
 Март — русские войска возобновили военные действия. Войска Румянцева форсировали Дунай. А. В. Суворов разбил турок под Туртукаем, Гирсовым и Козлуджи.
 3 июля — близ села Кайнарджа, произошло одно из сражений Русско-турецкой войны.
 21 июля — буллой «Dominus ac Redemptor Noster» Папа Римский Климент XIV упразднён орден иезуитов. Имущество подлежало конфискации в пользу светских властей. Генерал ордена иезуитов Риччи заточен в крепость св. Ангела, где он и умер. Орден продолжал существовать лишь в Пруссии и России.
 17 (28) сентября — с форпоста Бударинский вверх по Яику к Яицкому городку выдвинулся отряд яицких казаков под предводительством Е. И. Пугачёва, что послужило началом Крестьянской войны 1773—1775 годов.
 13 октября — Шарлем Мессье была обнаружена галактика Водоворот.
 1 ноября — указом императрицы Екатерины II основан Горный Институт — первое высшее техническое заведение России.
 16 декабря — «Бостонское чаепитие» — акция протеста колонистов в Бостоне, положившая начало войне за независимость английских колоний в Сев. Америке.
 Клайв предстал перед палатой общин по обвинению в хищениях и вымогательствах в Индии. Палата общин признала факты, но за «услуги Англии» решила прекратить дело.
 Польский сейм утвердил раздел Польши.
 Независимость страны Арауканов признана испанцами.
 Строительство на реке Омутной (Омутнице) чугуноплавильного завода и поселения Осокино по фамилии основателя подполковника Осокина. С 1921 года город Омутнинск.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1773 году
 29 января — Фридрих Моос, немецкий минералог и геолог.
 9 февраля — Уильям Генри Гаррисон, американский политик, 9-й президент США (с 4 марта по 4 апреля 1841 г.).
 4 апреля — Этьенн Морис Жерар, маршал Франции, граф.
 14 апреля — Жан-Батист Жозеф граф де Виллель, французский государственный деятель эпохи Реставрации, премьер-министр Франции в 1822 — 1828 годах (ум. 1854).
 15 мая — Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних, австрийский государственный деятель.
 31 мая — Людвиг Тик, немецкий писатель.
 13 июля — Вильгельм Ваккенродер, немецкий писатель.
 6 октября — Луи-Филипп I, король Франции.
 9 декабря — Арман Огюстен Луи де Коленкур, французский государственный деятель и дипломат эпохи Наполеона I (ум. 1827).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1773 году
 8 ноября — Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц, прусский генерал от кавалерии, участник войны за Австрийское наследство и Семилетней войны (род. 1721).

См. также

Примечания